Сипайловская улица — улица, расположенная в Октябрьском районе Уфы, в жилом массиве Сипайлово.

Своё название улица получила в честь района Сипайлово. Пролегает с юга на север, начинается возле ипподрома Акбузат и ТРЦ «Планета», заканчивается возле улицы Ватутина. Сипайловская улица проходит по границе жилого массива Сипайлово. Является въездом в Сипайлово с южной стороны города.

Инфраструктура 
Вдоль улицы находятся как жилые многоэтажные дома, так и крупные ТЦ.

Примечания

Ссылки 
 Список наименований улиц городского округа город Уфа Республики Башкортостан
 Панорамы улицы

Улицы Уфы